AFC-mästerskapet i futsal 2003 var det femte asiatiska mästerskapet i futsal. Turneringen hölls i Iran där sexton lag deltog och Iran vann turneringen före Japan och Thailand.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2003
Futsal i Iran
Futsalåret 2003
2003 i Iran